Hamner peut désigner :

Patronyme 

 Robert Hamner (1928-1996), scénariste et producteur américain
 Earl Hamner Jr. (1923-2016), scénariste et producteur américain

Pseudonyme 
 Hamner, pseudonyme anagramme du peintre belge Herman Richir (1866-1942), sous lequel il signait ses œuvres de lithographie

Homonymie de patronyme
Pseudonyme anagramme